NGC 4086 (другие обозначения — UGC 7076, MCG 4-29-16, ZWG 128.18, NPM1G +20.0305, PGC 38290) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Волос Вероники. Открыта Генрихом Луи Д'Арре в 1864 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4086 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4086 в группу также входят NGC 4066, NGC 4070, NGC 4098, NGC 4056, NGC 4089, NGC 4090, NGC 4093 и NGC 4095. NGC 4086 соединена «мостом» из нейтрального атомарного водорода с NGC 4092.

Примечания 

 

4086
Волосы Вероники (созвездие)